Borba peut désigner :

Toponymes

Borba, municipalité située dans l'État d'Amazonas ;

Borba, ville et municipalité située dans le district d'Évora ;
 Borba de Montanha, une des paroisses civiles de la municipalité de Celorico de Basto, située dans le district de Braga.

Autre
 Borba, un quotidien yougoslave puis serbe créé en 1922.
 Borba, un quotidien bolchevik publié à Moscou en 1905.
Homonymie de toponyme